Miševići (Hadžići), een plaats in de gemeente Hadžići in Bosnië-Herzegovina
 Miševići (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš